

Codici 
 LQ – codice vettore IATA di Lebanese Air Transport
 LQ – codice FIPS 10-4 dell'Atollo Palmyra

Altro 
 ImageWriter LQ – stampante della Apple